H29 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Ivywood Observatory, di Edmond